Кубок Польши по футболу 2013/2014 года () — 66-й розыгрыш Кубка Польши по футболу.

Экстра-предварительный раунд

Предварительный раунд

Первый раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте 90minut.pl

См. также 
 Чемпионат Польши по футболу 2013/2014

Польша
Кубок
Кубок
Кубок Польши по футболу
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2013 году